Zbrojni popis osvojenih olimpijskih medalja svih vremena često se stvara kao zbrojidba svih do sada osvojenih olimpijskih medalja – po državama, odnosno po načelu pripadnosti športaša određenom nacionalnom olimpijskom odboru ili športskom savezu, utemeljenom u pojedinoj državi ili teritoriju kao predstavniku športaša iz toga entiteta.

Ova zbrojna rang lista uključuje zbrojidbeni prikaz svih osvojenih olimpijskih medalja od prvih Olimpijskih igara modernoga doba, održanih 1896. u Ateni, u tadašnjemu Helenskom Kraljevstvu, do Zimskih Olimpijskih igara održanih 2010. u Vancouveru, u Britanskoj Kolumbiji, Kanada.

Tablica je podijeljena na tri dijela, u prvomu dijelu prikazuje medalje osvojene na Ljetnim Olimpijskim igrama, u drugomu prikazuje medalje osvojene na Zimskim Olimpijskim igrama, a u trećemu dijelu prikazuje sveukupno osvojene olimpijske medalje.

Prikaz ne uključuje medalje osvojene na Olimpijskim međuigrama koje su održane samo jednom, 1906. godine u Ateni, jer iste više nisu priznate od Međunarodnoga olimpijskog odbora (MOO) (engl. International Olympic Committee) kao službene olimpijske igre.

Pozornost treba obratiti na činjenicu ne objavljivanja sličnih službenih tablica po Međunarodnomu olimpijskom odboru, jer MOO objavljuje samo neslužbene tablice po pojedinim olimpijskim igrama. Ova tablica je tako zbroj svih pojedinačnih unosa iz baze podataka MOO-a o olimpijskim igrama.

Rezultati su zbrojeni po državama i u njima ustrojenim nacionalnim olimpijskim odborima kojima je u MOO-u dodijeljen kôd države sudjelovateljice na olimpijskim igrama, i po njemu su složene u bazi podataka.

Uobičajeno se javlja samo jedan kôd za pojedini nacionalni olimpijski odbor, ali to nije pravilo. Primjerice Nizozemski olimpijski odbor bio je prije označen kôdom HOL, a od 1990-ih je to NED. U slučajevima promjene kôdova, medalje osvojene pod prijašnjim kôdom broje se pod novi kôd i uvijek se računa samo posljednji kôd pod kojim su medalje osvojene. Prvi kôdovi su dodijeljeni za Zimske Olimpijske igre 1956. godine, te je njihovo dodjeljivanje usavršeno do Ljetnih Olimpijske igara 1960. godine i od tada se rabe u službenih izvorima MOO-a.

Ukupni zbrojevi ne uključuju ponekad sve športaše iz pojedine zemlje, pogotovo ako su nastupali pod barjakom druge države, primjerice prije neovisnosti zemlje u pitanju.

Nazivi bivših država, odnosno njihovih nacionalnih olimpijskih odbora, koje više ne postoje, prikazani su ukošenim slovima.

Nacionalni olimpijski odbori (s medaljama) 
Redovi tablice su poredani po imenu države, čije sportaše predstavlja nacionalni olimpijski odbor svake države članice (koje su osvojile medalje). Tablica se može redati po bilo kojem stupcu. Zadnji redak je uvijek zadnji i ne ulazi u redanje. Kako biste vidjeli prikaz po najviše osvojenih zlatnih medalja, zatim po broju osvojenih srebrnih medalja i naposljetku po broju osvojenih brončanih medalja, prvo sortirajte stupac brončanih medalja, zatim poredajte po srebrnim medaljama i na kraju po zlatnim medaljama. Na prethodno opisan način (redajući po opadajućem nizu) dobiva se tablica koja prikazuje stanje kako se često neslužbeno prikazuje u Međunarodnom olimpijskom odboru. Redajući dvaput dobiva se popis po rastućem nizu, dok se redajući po ukupnom broju osvojenih medalja dobiva prikaz po tom stupcu.

Nacionalni olimpijski odbori (bez medalja) 
Nakon Olimpijskih igara 2010., 80 od 205 trenutačno postojećih nacionalnih olimpijskih odbora nisu još uvijek među osvajačima medalja.

Pogledajte i 
Paulo Radmilovic, osvajač četiri zlatne medalje
Hrvatski klub olimpijaca
Dodatak:Popis hrvatskih osvajača olimpijskih medalja

Literatura i izvori

Bilješke i izvorni dokumenti

Literatura 
Baza podataka o medaljama – Međunarodni olimpijski odbor
Olimpijska izvješća  – mrežno mjesto La84foundation.org

Vanjske poveznice 
Zbrojidba svih do sada osvojenih olimijskih medalja, prikazanih kao rang liste, sastavljene po različitim izvorima (i popisivačima) često zbrajaju rezultate športaša bivšega Sovjetskoga Saveza, bivše socijalističke Jugoslavije te Češke i Slovačke socijalističke federativne republike, kao i rezultate športaša različitih arapskih, njemačkih, te srpskih država:
CNN (1998.) 
Der Spiegel (2006.)
OlympiaStatistik.de (2006.)  
SPORT.y2u.co.uk 
NBColympics.com 
Zbrojidbeni zemljovid osvajača olimpijskih medalja – Uzajamni slikovni prikaz – NYTimes.com
Prikazalište snimaka svih do sada načinjenih olimpijskih medalja – Medalcount.com

Zbrojidba osvojenih medalja po državama
Olimpijske igre, zbrojidba medalja
Olimpijske igre, zbrojidba medalja